Микель-Анджело Ванни (; 1583 год, Сиена — 1671 год, там же) — итальянский художник; старший сын Франческо Ванни.

Из его картин известна только «Екатерина». Прославился изобретением способа писать на мраморе — особенными красками, проникающими глубоко в камень. Ванни с братом Рафаэлло воздвигли отцу надгробный памятник из мрамора, расписанный такими красками. Надпись на памятнике доказывала, что изобретателем красок был Ванни. Тайну их состава хранил ещё в 1640 году Николо Торниоли, бывший, как полагают, учеником Ванни.

Литература 
 Плюшар А. Ванни: 3. Михель-Анджело Ванни. // Энциклопедический лексикон. — Т. 8. — : Типография А. Плюшара, 1837. — С. 243.

Художники Италии XVII века
Итальянские художники маньеризма
Итальянские художники барокко
Художники Сиенской школы